David Marshall est un nom pouvant désigner:

David Marshall (1846-1920), homme politique canadien en Ontario
David Marshall (1908-1995), homme politique travailliste singapourien
 (1935-2019), joueur anglais de cricket
 (1943-2019), joueur américain de baseball
 (né en 1946), joueur anglais de cricket
 (né en 1960), joueur australien de football australien
 (né en 1968), professeur anglais d'océanographie
David Marshall (né en 1985), joueur écossais de football
 (né en 1985), joueur américain de hockey sur glace

Voir aussi
David Marshall Grant (né en 1955), acteur et chanteur américain
David Marshall Lang (1924-1991), historien britannique
 (1865-1945), homme politique libéral écossais
 (1900-1975), meurtrier américain et designer d'armes à feu

Marshall, David